Genz ist der Name folgender Personen:

 André Genz (* 1983), deutscher Handballspieler
 Bodo Genz (* 1973), deutscher Gleitschirmpilot
 Christoph Genz (* 1971), deutscher klassischer Sänger
 Gerhard Genz (1906–1980), deutscher Heimatforscher
 Henning Genz (1938–2006), deutscher Physiker
 Henrik Ruben Genz (* 1959), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Hubert Genz (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Julia Genz (* 1971), deutsche Literaturwissenschaftlerin  
 Michael Genz (* 1975), deutscher Sommerbiathlet
 Sílvia Beatrice Genz (* 1956), brasilianische lutherische Pfarrerin, Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien  
 Stephan Genz (* 1973), deutscher Sänger

Siehe auch:
 Gentz
 Genc